Hermann Pünder ist der Name folgender Personen:

* Hermann Pünder (Politiker) (1888–1976), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Hermann Pünder (Jurist) (* 1966), deutscher Jurist